

Događaji

Rođenja 
Publije Publije Petronije Niger, rimski pisac i političar.

Smrti  

als:10er#11